Homayun oder Humayun ( ‚glückverheißend‘, ‚Glück‘), auch Homayoun und andere Varianten, ist:

als ursprünglicher Melodie-Titel die Bezeichnung eines musikalischen Modus im Dastgah-System

der Beiname eines Herrschers:
 Homayoun-Orden (Temssaal-e Homaayooni = Bildnis des Kaisers/Schahs)
 Nasir ud din Muhammad Humayun (siehe auch Humayun-Mausoleum)

ein persischer/iranischer (bzw. afghanischer) Vorname (und Nachname):
 Homayun Gharavi
 Homayun Sakhi
 Homayoun Ershadi
 Humayun Ansari

ein indischer oder bengalischer Vorname:
 Humayun Kabir
 Humayun Rasheed Choudhury